Die Qualifikation zur U-16-Fußball-Asienmeisterschaft 2008 wurde zwischen dem 1. Oktober und dem 7. November 2007 ausgetragen, um die 15 Teilnehmer neben Gastgeber Usbekistan zu ermitteln.

Modus 
Die 45 Bewerber wurden in acht Gruppen eingeteilt. Die beiden Gruppenersten der Sechsergruppen und der Gruppenerste der Dreiergruppe qualifizierten sich für die Endrunde. Alle Gruppen wurden in einer Einfachrunde in einer Stadt ausgetragen.

Gruppe A 
Die Gruppe A spielte vom 22. Oktober bis 2. November 2007 in Doha, Katar.

Kirgisistan wurde disqualifiziert.

Gruppe B 
Die Gruppe B spielte vom 17. bis 25. November 2007 in Teheran, Iran.

Afghanistan zog seine Mannschaft zurück.

Gruppe C 
Die Gruppe C spielte vom 27. Oktober bis 7. November 2007 in Dammam und Rakah, Saudi-Arabien.

Der Irak und Bhutan wurden disqualifiziert.

Gruppe D 
Die Gruppe D spielte vom 17. bis 28. Oktober 2007 in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.

Tadschikistan und Bangladesch wurden disqualifiziert.

Gruppe E 
Die Gruppe E spielte am 1. bis 9. Oktober 2007 in der Provinz Hebei, Volksrepublik China.

Die Philippinen zogen ihre Mannschaft zurück. Macau wurde disqualifiziert.

Gruppe F 
Die Gruppe F spielte vom 24. Oktober bis 5. November 2007 in Jakarta, Indonesien.

Kambodscha wurde disqualifiziert.

Gruppe G 
Die Gruppe G spielte vom 17. bis 21. Oktober 2007 in Singapur.

Osttimor, die Malediven und Myanmar zogen ihre Mannschaften zurück. Nordkorea wurde disqualifiziert.

Gruppe H 
Die Gruppe H spielte am 17. bis 28. Oktober 2007 mit einer Doppelrunde in Bangkok, Thailand.

Weblinks 
 Asian U-17 Championship 2008 auf rsssf.com (englisch)

2008 Qualifikation
Fußballveranstaltung 2007